Anaitides benedeni är en ringmaskart som först beskrevs av Hansen 1882.  Anaitides benedeni ingår i släktet Anaitides och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
benedeni